Llançà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Llançà (ort), Katalonien, Província de Girona, 
 Llançà (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar